Тирчо (Тирчу) Христов (Ицов) Карев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в град Крушево, тогава в Османската империя. Баща му Христо Карев е борец за българска църковна независимост и революционер. Брат му Ташко Карев също е виден деец на ВМОРО.

Тирчо Карев се занимава със строеж на фабрични комини. Негови са комините на Захарна фабрика в София.

Включва се в Крушевския комитет на ВМОРО в 1896 година. Минава в нелегалност след Крушевската афера от пролетта на 1902 година. Убит е с четата на Велко Марков в Ракитница на 10 юни 1902 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Крушево
Тирчо